John Alexander peut désigner :

  (1686-vers 1766), peintre et graveur écossais ;
 John Alexander (1897-1982), acteur américain ;
 John Alexander (1923-1990), ténor d'opéra américain ;
 John Alexander (1951-), joueur de tennis australien ;
 John Alexander (1961-), réalisateur de télévision britannique ;
 John Alexander (19?-), acteur écossais.